bitwa pod Abukirem (1798)
 bitwa pod Abukirem (1799)
 bitwa pod Abukirem (1801)

Zobacz też 
 Ekspedycja Napoleona Bonapartego do Egiptu i Syrii (19 maja 1798 – 30 sierpnia 1801)